Miodentosaurus est un genre éteint de grands « reptiles » thalattosauriens askeptosauroïdes appartenant à la famille des askeptosauridés.
Ses fossiles ont été découverts dans le Trias supérieur de la province de Guizhou en Chine du sud.

Une seule espèce est rattachée au genre : Miodentosaurus brevis, décrite par N. Cheng, X.-C. Wu et T. Sato en 2007.

Description 
Il mesurait plus de  de long.

Classification 
La phylogénie présentée ici suit Haaramo (2004) et Wu  (2009) :

Références 

Diapside du Trias supérieur
Genre de thalattosauriens (nom scientifique)
Reptile préhistorique d'Asie
Paléontologie en Chine
Taxon fossile décrit en 2007